Seijas ist der Familienname folgender Personen:
 Francisco de Aguiar y Seijas (1632–1698), span. Kleriker und Bischof, Erzbischof von Neuspanien in Mexiko
 Herbé Seijas (1930–1983), uruguayischer Geistlicher, Bischof von San José de Mayo
 Luis Manuel Seijas (* 1986), venezolanischer Fußballnationalspieler
 Miguel Seijas (* 1930), uruguayischer Ruderer